Mistrzostwa Europy w Curlingu 2015 odbyły się dwuetapowo, turniej grupy A odbył się między 19 a 28 listopada w duńskim Esbjerg, na lodowisku Granly Hockey Arena, grupa B grała w tym samym czasie na lodowisku Esbjerg Curling Club. Dywizja C rywalizowała w szwajcarskim Champéry między 12 a 17 października.

W rywalizacji łącznie wzięło udział 61 reprezentacji (26 kobiecych i 35 męskich). Do rywalizacji powróciły Francuzki, Francuzi i Andorczycy. Z zawodów w Champéry do grupy B awansowały Francuzki oraz Słowaczki. Wśród panów zakwalifikowali się Słowacy i Słoweńcy. Tytułów mistrzowskich z 2014 broniły Szwajcarzy i Szwedzi. Zawodniczki ze Szwajcarii (Alina Pätz) uplasowały się na 6. miejscu.

W mistrzostwach powrócono do rozgrywania meczów półfinałowych między 1. a 4. i 2. a 3. zespołem rundy grupowej. W latach 2006 – 2014 w fazie zasadniczej stosowano metodę Page play-off. 

Rywalizację kobiet wygrała reprezentacja Rosji (Anna Sidorowa), która w finale pokonała 6:4 Szkotki (Eve Muirhead). Na najniższym stopniu podium uplasowały się Finki (Oona Kauste), w meczu o brązowe medale zwyciężyły wynikiem 10:8 nad Dunkami dowodzonymi przez Lene Nielsen. Był to pierwszy w historii medal mistrzostw Europy dla kobiecej reprezentacji Finlandii. Zaś drużyna Nielsen piąty raz z kolei uplasowała się tuż za strefą medalową.

W zawodach grupy B triumfowały Włoszki (Federica Apollonio), które po dwóch latach powrócą do najwyższej klasy rozgrywek. Drugie miejsce, również kwalifikujące do grupy A, zajęły Czeski (Anna Kubeskova). Do grupy B w 2015 spadły reprezentacje Estonii (Maile Moelder) i Węgier (Dorottya Palancsa), w C natomiast będą musiały grać Francuzki (Pauline Jeanneret) i Austriaczki (Anna Weghuber).

Tytuły mistrzów kontynentu obronili Szwedzi (Niklas Edin), w decydującym meczu pokonali Szwajcarów (Peter de Cruz) 7:6. Brązowe medale przypadły Norwegom (Thomas Ulsrud), w małym finale pokonali oni 7:4 Finów (Aku Kauste).

Najsłabszymi w grupie A były drużyny czeska (David Sik) i holenderska (Jaap van Dorp). Czesi pierwszy raz od 2006 roku będą musieli uczestniczyć w rozgrywkach grupy B. A tę w 2015 wygrali Duńczycy (Rasmus Stjerne), którzy w finale pokonali Austriaków (Sebastian Wunderer) 9:3. Do grupy C spadli Chorwaci (Alen Cadez) i Estończycy (Martin Lill).

Występ reprezentacji Polski kobiet (Marta Szeliga-Frynia) zakończył się na 6. miejscu grupy B (16. ogółem) z 5 wygranymi i 4 przegranymi meczami. Polki zwyciężyły m.in. nad triumfującymi Włoszkami. Męska drużyna (Tomasz Zioło) wygrała 2 z 7 meczów, co pozwoliło jej na zajęcie 11. pozycji (21. ogółem).

Zawody były eliminacjami do MŚ Kobiet 2016 (8 miejsc) i Mężczyzn (8 miejsc). Do turnieju pań rozgrywanego w Swift Current zakwalifikowały się reprezentacje Rosji, Szkocji, Finlandii, Danii, Szwecji, Szkocji, Niemiec i Włoch. W męskim turnieju wystąpią Szwedzi, Szwajcarzy, Norwegowie, Finowie, Szkoci, Niemcy, Rosjanie i Duńczycy. Z obydwu challenge'ów do mistrzostw świata awansowali triumfatorzy grupy B tj. Włoszki i Duńczycy, drużyny te pokonały Norweżki i Włochów.



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
20 listopada 2015; 17:30

Sesja 2. 
21 listopada 2015; 14:00

Sesja 3. 
22 listopada 2015; 8:00

Sesja 4. 
22 listopada 2015; 16:00

Sesja 5. 
23 listopada 2015; 14:00

Sesja 6. 
24 listopada 2015; 9:00

Sesja 7. 
24 listopada 2015; 19:00

Sesja 8. 
25 listopada 2015; 12:00

Sesja 9. 
25 listopada 2014; 20:00

Play-off

Półfinały 
26 listopada 2015; 19:00

Mały finał 
27 listopada 2015; 19:00

Finał 
28 listopada 2015; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2016 
28 listopada 2014; 19:30

28 listopada 2015; 9:00

28 listopada 2015; 14:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
21 listopada 2015; 9:00

Sesja 2. 
21 listopada 2015; 19:00

Sesja 3. 
22 listopada 2015; 12:00

Sesja 4. 
23 listopada 2015; 9:00

Sesja 5. 
23 listopada 2015; 19:00

Sesja 6. 
24 listopada 2015; 14:00

Sesja 7. 
25 listopada 2015; 8:00

Sesja 8. 
25 listopada 2015; 16:00

Sesja 9. 
26 listopada 2015; 9:00

Tie-breaker 
26 listopada 2015; 14:00

 Zwycięzca awansował do fazy finałowej, przegrany został sklasyfikowany na 5. miejscu.

 Zwycięzca zajął 8. miejsce musiał rozegrać challenge z triumfatorem grupy B, przegrany spadł do grupy B.

Play-off

Półfinały 
27 listopada 2015; 13:30

Mały finał 
27 listopada 2015; 19:00

Finał 
28 listopada 2015; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2016 
27 listopada 2015; 19:00

29 listopada 2014; 9:00

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2015/2016 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 

2015
2015 w curlingu
Curling w Danii
2015 w Danii
Esbjerg